Uehlinger ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Uehlinger (1896–1983), Schweizer Forstwirt, Naturschützer und Autor
Erwin Uehlinger (1899–1980), Schweizer Pathologe
 Max Uehlinger (1894–1981), Schweizer Bildhauer
 Werner X. Uehlinger (* 1935), Schweizer Platten-Produzent für Jazz und Avantgarde-Musik, Gründer von HatHut Records mit Hauptsitz in Basel